Джинкс:

 Джинкс — человек или вещь, приносящие неудачу. Образ популярен в суеверии и фольклоре.
 Джинкс Мейз (род. 1990) — американская порноактриса перуанского, ирландского и шотландского происхождения.